Па́влівка (до 1945 року — Сахтик; ) —  село в Україні, у Балаклавському районы Севастопольської міськради. Населення становить 427 осіб.

Населені пункти Балаклавського району